Karimganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Karimganj (underdistrikt),

Indien 

 Karimganj, ort, Assam, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar